Porció de fil enrotllada formant un conjunt més o menys ordenat.
 Cabdell (botànica), aplec compacte que formen les fulles d'algunes hortalisses, especialment de certa varietat de col, Brassica oleracea var. viridis
 Cabdill o capitost.